A Fundação Mato Grosso é uma empresa privada de apoio à pesquisa agropecuária, criada graças à união de vários produtores do Brasil, sediados em Mato Grosso e que tem por fim melhorar a logística juntamente com desenvolvimento da pesquisa de novas tecnologias que deem sustentabilidade  esta atividade econômica.

Missão: Melhorar a vida das pessoas através do desenvolvimento de tecnologias aplicadas à agricultura.

Visão: Busca ser instituição de destaque na pesquisa e tecnologia agrícola do País, competitiva mundialmente, capitalizada e rentável, reconhecida como centro de referência na criação e desenvolvimento tecnológico para a agricultura.

Valores:  Eficiência, Credibilidade, Sustentabilidade Econômica-Sócio-Ambiental, Parcerias Estratégicas, Trabalho em Equipe, Comprometimento, Espiritualidade, Capacitação Permanente, Qualidade de Vida e Inovação.

Fatores de Sucesso: Equipe altamente qualificada; Antecipação às tendências do desenvolvimento da pesquisa e tecnologias dentro do mercado global; Dinamismo nas atuações no meio ambiente externo; Agilidade na disponibilização das informações; Infraestrutura adequada e moderna, voltada para o cumprimento de metas; Clareza e credibilidade nos propósitos; Gestão flexível e compartilhada; Relacionamento com a mídia; Excelência nos produtos e serviços; Foco nos negócios.

Estrutura, igualmente, Centros de Pesquisas e Treinamento, com finalidade de formar pessoas nos mais diversos níveis; seja do chão de fábrica, aos gerentes e líderes de grandes corporações.

Outro fator que objetiva é a implantação de sistemas de gestão ambiental.

História 
A Fundação MT começa em 1993, em uma época em que alcançar altas produtividades em terras onde o cultivo sustentável de soja não passava de um sonho, 23 homens cheios de vontade, movidos por desafios e com o olhar no futuro, viram uma grande oportunidade. Eles resolveram unir forças com o intuito de encontrar soluções para o desenvolvimento da agricultura, de forma sustentável e rentável, em uma região que poucos acreditavam. Assim nasceu a nossa história, uma nova história para a agricultura de Mato Grosso.

Nesses 23 anos, temos conseguido realizar um importante papel no desenvolvimento do agronegócio, servindo de suporte à classe agrícola na nobre missão de mover, alimentar e vestir o mundo. Não foi e ainda não é uma tarefa fácil, mas sabemos que é possível, prova disso é que hoje Mato Grosso é um dos maiores produtores de grãos do mundo.

A Fundação MT foi construída com ações baseadas em princípios e valores, entre eles o da sustentabilidade econômica e socioambiental. A pesquisa agronômica que desenvolvemos e difundimos se preocupa com o aumento da produtividade aliada ao bom uso do solo, permitindo que as mesmas áreas possam continuar produzindo ao longo dos séculos, sem degradação e com ganhos na fertilidade.

Em nossos experimentos, comprovamos ano a ano que é possível equalizar eficiência, rentabilidade, conservação, inovação e preservação da saúde humana e do meio ambiente. Para nós, melhorar a vida das pessoas é ajudar a promover a sustentabilidade do agronegócio hoje, com resultados de pesquisa possíveis de serem aplicados no campo, mantendo assim a viabilidade da agricultura para as gerações futuras.

Nova Logomarca 
Em dezembro de 2013, a Fundação MT lança sua nova logomarca.

Ligações externas
http://www.fundacaomt.com.br/

Mato Grosso
Fundações de Mato Grosso